Frau steht für:

 Frau, fachsprachlich Femina, weiblicher erwachsener Mensch
 Frau (Altes Testament), Stellung der Frau im ersten Teil der Bibel

Werktitel:
 Frau (schweizerische Zeitschrift), Frauenzeitschrift (1947–1980)
 Die Frau (deutsche Zeitschrift), Frauenzeitschrift (1893–1944)
 Die Frau (österreichische Zeitschrift), Frauenzeitschrift (1892–1987)
 Eine Frau, Roman von Peter Härtling (1974)

Frau ist der Familienname folgender Personen:
 Edoardo Frau (* 1980), italienischer Grasskiläufer
 Maria Frau (* 1930), italienische Schauspielerin
 Patrizio Frau (* 1989), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Pierre-Alain Frau (* 1980), französischer Fußballspieler
 Raymond Frau (1887–1953), französischer Schauspieler und Varieté-Künstler

Siehe auch:

 Die Frauen